PASJ puede referirse a:
 Partido Alianza por San José, un partido político cantonal de Costa Rica;
 Publications of the Astronomical Society of Japan, una revista astronómica de Japón.